Miejscowości w USA:
 Ellijay – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Gilmer
Gminy w USA:
 Ellijay (ang. Ellijay Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Macon